32-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 12 по 16 октября 1955 года в Мюнхене (ФРГ). Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). В рамках этого турнира был проведён 35-й чемпионат Европы.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылка 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики

Международные спортивные соревнования в Мюнхене
Чемпионаты мира в ФРГ
Октябрь 1955 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Германии